Herzog – tytuł feudalny używany w Niemczech;
 Roman Herzog – niemiecki prawnik i polityk, były prezydent Niemiec;
 Chaim Herzog – szósty prezydent państwa Izrael;
 Werner Herzog (wł. Werner Stipetič) – niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy;
 George Herzog – amerykański etnomuzykolog;
 Andreas Herzog – piłkarz austriacki;
 André Maurois (wł. Émile Salomon Wilhelm Herzog) – pisarz francuski;
 Maurice Herzog – francuski alpinista, himalaista;
 Herzog & de Meuron – szwajcarskie biuro architektoniczne;
 Jacques Herzog – szwajcarski architekt;
 Herzog – powieść Saula Bellowa